Stüve ist der Familienname folgender Personen: 

 Andreas Stüve (* 1969), deutscher Jurist und Polizeipräsident
 August Eberhard Stüve, Justizbürgermeister der Stadt Osnabrück 1814–1833
 Georg Stüve (1888–1935), deutscher Meteorologe, entwickelte das Stüve-Diagramm
 Gustav Stüve (1833–1911), Regierungspräsident des Regierungsbezirks Osnabrück (1887–1900) und Kunstsammler
 Heinrich David Stüve (1757–1813), Bürgermeister der Stadt Osnabrück 
 Heinz-Otto Stüve (1921–1946), deutscher KZ-Hauptaufseher, verurteilter Kriegsverbrecher
 Hella Hirschfelder-Stüve (1905–1977), deutsche bildende Künstlerin
 Johann Carl Bertram Stüve (1798–1872), deutscher Jurist und Politiker, Bürgermeister von Osnabrück
 Johann Eberhard Stüve (1715–1798), deutscher Jurist und Politiker
 Jonny Stüve (1902–1944), deutscher kommunistischer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus und NS-Opfer
 David August Rudolf Stüve (1828–1896), preußischer Baurat in Berlin (→ Blindenschule) und Osnabrück
 Wilhelm Stüve (1872–1921), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer

Siehe auch:
 Stüwe